Art brut, art del pintor Jean Dubuffet
 Cala en Brut, cala de Menorca
 Brut, cognom romà:
 Luci Juni Brut, cònsol romà
 Tiberi Juni Brut, fill de Lluci Juni Brut 
 Tit Juni Brut, fill de Lluci Juni Brut 
 Luci Juni Brut, líder dels plebeus 
 Dècim Juni Brut Esceva I, cònsol romà
 Dècim Juni Brut Esceva II, cònsol romà 
 Dècim Juni Brut, notable romà
 Marc Juni Brut, notable romà
 Marc Juni Brut, magistrat romà
 Marc Juni Brut, cònsol romà
 Publi Juni Brut, magistrat romà
 Dècim Juni Brut, triumvir 
 Dècim Juni Brut Gàl·lec, general i cònsol romà
 Marc Juni Brut, jurista romà
 Marc Juni Brut Acusador, jurista i orador romà
 Dècim Juni Brut, cònsol romà
 Dècim Juni Brut Albí, un dels assassins de Juli Cèsar
 Marc Juni Brut, senador romà
 Luci Juni Brut Damasip, polític romà
 Marc Juni Brut, polític romà
 Marc Juni Brut, magistrat i general romà, assassí de Cèsar